Terra – łacińska nazwa Ziemi.
 Terra – amerykański film animowany
 Terra – singel Justyny Steczkowskiej
 Terra – bohaterka kreskówki Młodzi Tytani
 Terra Australis – hipotetyczny kontynent umieszczony przez Ptolemeusza na jego mapie z I w. n.e.
 Terra rossa – czerwona gleba klimatu śródziemnomorskiego
 Terra sigillata – typ rzymskiej ceramiki
 Terra – amerykański sztuczny satelita